Самбу́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 175 км на південний схід від Парижа, 95 км на північний захід від Діжона, 35 км на схід від Осера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Самбур на сайті французького Національного інституту географії
 Самбур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Самбур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Самбур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Самбур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Йонна